Two Men and a Girl – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Essanay
 Two Men and a Girl – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
 Two Men and a Girl – cortometraggio del 1912 diretto da Otis Thayer
 Two Men and a Girl – cortometraggio del 1913